Старе-Бабице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Западноваршавский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 14 743 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бабице-Нове
 Близне-Ясиньскего
 Близне-Лащыньскего
 Боженцин-Дужы
 Боженцин-Малы
 Буда
 Янув
 Кочарги-Старе
 Кочарги-Нове
 Кляудын
 Квирынув
 Лятхожев
 Липкув
 Любичув
 Марев
 Станиславув
 Тополин
 Вежбин
 Войцешин
 Залесе
 Зелёнки-Весь
 Зелёнки-Парцеля
 Старе-Бабице
 Борки
 Боженцин
 Гурки
 Гуры-Кляудыньске
 Космув
 Лесьны-Заборув
 Водниско
 Зелёнки

Соседние гмины 
 Гмина Изабелин
 Гмина Лешно
 Гмина Ожарув-Мазовецки
 Варшава

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства